Lojkania är ett släkte av svampar. Lojkania ingår i familjen Fenestellaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lojkania